Halectinosoma är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Lang 1944. Halectinosoma ingår i familjen Ectinosomatidae.

Dottertaxa till Halectinosoma, i alfabetisk ordning 

 Halectinosoma abrau
 Halectinosoma angulifrons
 Halectinosoma armiferum
 Halectinosoma bodotriaensis
 Halectinosoma brevirostre
 Halectinosoma brunneum
 Halectinosoma canaliculatum
 Halectinosoma chislenki
 Halectinosoma chrystalli
 Halectinosoma clavatum
 Halectinosoma cooperatum
 Halectinosoma curticorne
 Halectinosoma dimorphum
 Halectinosoma distinctum
 Halectinosoma elongatum
 Halectinosoma erythrops
 Halectinosoma fimmarchicum
 Halectinosoma finmarchicum
 Halectinosoma gothiceps
 Halectinosoma gracile
 Halectinosoma herdmani
 Halectinosoma inhacae
 Halectinosoma intermedium
 Halectinosoma kunzi
 Halectinosoma littorale
 Halectinosoma longicorne
 Halectinosoma longisetosum
 Halectinosoma mixtum
 Halectinosoma monardi
 Halectinosoma neglectum
 Halectinosoma oblongum
 Halectinosoma ornatum
 Halectinosoma paradistinctum
 Halectinosoma paraspinicauda
 Halectinosoma propinquum
 Halectinosoma proximum
 Halectinosoma pterinum
 Halectinosoma rouchi
 Halectinosoma sarsi
 Halectinosoma similidistinctum
 Halectinosoma spinicauda
 Halectinosoma tenerum
 Halectinosoma tenuireme
 Halectinosoma travei
 Halectinosoma uniarticulatum
 Halectinosoma unicum
 Halectinosoma valeriae
 Halectinosoma winonae

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Halectinosoma